

Diminutif de barre 
Barrette est le diminutif du mot barre. Il peut désigner :
 barrette de mémoire, un élément de mémoire vive d'un ordinateur ;
 barrette de tubes, un ensemble de microtubes attachés utilisés en biologie moléculaire ;
 barrette sonore, un dispositif routier de marquage au sol ;
 barrette, cousue à certaines ceintures d'arts martiaux et symbolisant un grade intermédiaire entre deux couleurs de ceinture ;
 barrette à ressort, en horlogerie, elle permet de raccorder le bracelet à la montre ;

 barrette, un dispositif de fondations spéciales.

Vêtement 

 Barrette, un bonnet porté par les ecclésiastiques
 Barrette, un accessoire de coiffure

Autres sens 

La barrette aquitaine est une variante de la soule beaucoup moins violente. Philippe Tissié lui donnera les règles du Rugby à la fin du .

Patronyme 

 Jean Barrette et son frère Guillaume Barette, originaires de Beuzeville, Eure, Normandie, les ancêtres de tous les Barrette américains ;
 Antonio Barrette (1899-1968), un politicien québécois et un ancien premier ministre du Québec ;
 Gouvernement Antonio Barrette ;
 Gaétan Barrette (1956-), un médecin et homme politique québécois ;
 Jacqueline Barrette, une actrice et scénariste québécoise ;
 Joseph-Arthur Barrette (1875-1952), un homme politique fédéral québécois ;
 Michel Barrette (1957-), un humoriste, acteur, et ancien animateur de radio québécois ;
 Pierre Barrette (1964-), sémiologiste québécois, poète, professeur et directeur de l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal

Homonymie de patronyme